Název Veselý kopec čí Veselý Kopec má více míst:
 Veselý Kopec, část obce Vysočina v okrese Chrudim
 Veselý Kopec, oficiální název expozice Muzea v přírodě Vysočina
 Veselý kopec (Benešovská pahorkatina), kopec s rozhlednou u vsi Mokrsko v okrese Příbram